La fosse de Milwaukee est la partie la plus profonde de l'océan Atlantique.
Milwaukee : marque d'outillage électroportatif américaine, faisant partie de la compagnie Techtronic Industries. 
 Aux États-Unis :
 Milwaukee est la plus grande ville de l'État du Wisconsin.
 Milwaukee est une rivière de l'État du Wisconsin
 Le comté de Milwaukee est un comté de l'État du Wisconsin.
 Milwaukie est une ville du Comté de Clackamas dans l'État de l'Oregon.
 est un type de locomotive américaine.